Tom Leonard est un nom notamment porté par :

 Tom Leonard (1944-2018), poète écossais ;
 Tom Leonard (né en 1948), joueur de tennis américain.